Владимир Иванович Ершов: Ершов, Владимир Иванович (1844—1899) — русский генерал, Оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска.
 Ершов, Владимир Иванович (1907 — ?) — советский футболист.